Сокольський район — адміністративно-територіальна одиниця та муніципальні утворення у Вологодській області, Росія.
 Сокольський район — адміністративно-територіальна одиниця в Нижньогородській області, Росія